Pojem Mittal je nejednoznačný a může mít následující významy:

 příjmení osob
 Aditya Mittal – (* 1974), syn Lakšmího Mittala, indický podnikatel, člen představenstva akciové společnosti ArcelorMittal a její finanční ředitel 
 Anupam Mittal – (* 1964), indický podnikatel, zakladatel a předseda představenstva akciové společnosti People Group, velké internetové zprostředkovatelny sňatků
 Gopal Mittal – (1906–1993), indický básník píšící v urdštině, indoíránském jazyce blízce příbuzném hindštině
 Lakšmí Mittal – (* 1950), indický velkoprůmyslník, podnikatel v oboru ocelářství, majoritní akcionář koncernu ArcelorMittal 
 Megha Mittal – (* 1976), snacha Lakšmího Mittala, indická podnikatelka, majitelka módní firmy Escada
 Sunil Mittal – (* 1957), indický podnikatel, zakladatel a předseda představenstva společnosti Bharti Enterprises, která se zabývá telekomunikacemi, maloobchodem, finančními službami a agrobusinessem
 Vanisha Mittal – (* 1981), dcera Lakšmího Mittala, indická podnikatelka

 výrobní společnosti
 ArcelorMittal – největší světový producent oceli, vzniklý v roce 2006 převzetím lucemburské společnosti Arcelor, které zorganizoval Lakšmí Mittal 
 ArcelorMittal Ostrava – česká hutnická firma patřící do holdingu ArcelorMittal, působí v areálu Nové hutě v Ostravě
 Mittal Steel Company – již před převzetím lucemburské společnosti Arcelor v roce 2006 největší světový producent oceli co do objemu a druhý největší v obratu